Глинский, Михаил:
 Глинский, Михаил Васильевич (ум. 1559) — племянник М. Л. Глинского и брат Елены Глинской.
 Глинский, Михаил Львович (1470—1534) — князь, признанный глава рода Глинских.
 Глинский, Михаил Иосифович (1901—1991) — советский военачальник, генерал-лейтенант.